La nazionale di pallavolo maschile dell'Arabia Saudita è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo dell'Arabia Saudita ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Arabia Saudita.

Risultati

Campionato asiatico e oceaniano

AVC Challenge Cup